NSPR steht für
 Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza, ehemalige polnische Partei
 Netscape Portable Runtime, Programmbibliothek zur plattformübergreifenden Abstraktion betriebssystemnaher Funktionen

Abkürzung